Krčil ist der Familienname folgender Personen:
 František Krčil (* 1974), tschechischer Tischtennisspieler
 Rudolf Krčil (1906–1981), tschechoslowakischer Fußballspieler und -trainer